Ат-Тирмизи́ () — нисба, указывающая на принадлежность к городу Термез (совр. Узбекистан). В настоящее время — фамилия.
 Абу Иса ат-Тирмизи (824—892) — выдающийся хадисовед и исламский правовед, автор «Джами ат-Тирмизи».
 Аль-Хаким ат-Тирмизи (около 755—869) — один из крупнейших представителей суфизма, автор около восьмидесяти произведений.
 Амир Саййид Али Акбар Тирмизи - Султан Саодат (Садат), лидер термезских сеййидов. 
 Джахм ибн Сафван ат-Тирмизи (696—745) — исламский богослов-джабрит, основатель и эпоним ранней школы калама — джахмизма.
  (X век) — персидский поэт.
  (XII век) — персидский поэт.
  (ум. 1239/1240) — средневековый мистик-суфий.
 , более известный как Пир Баба — суфий, живший в эпоху Бабура.
  (род. 1943) — пакистанский политик.
  — индийский политик.
  (ум. 2000) — пакистанский религиозный деятель.
  (1960—2020) — пакистанский игрок в крикет.

См. также 
 Джами ат-Тирмизи — один из шести самых авторитетных сборников хадисов.
  — исторический сериал египетского производства.

Нисбы